Southbridge (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts 
 SouthBridge, part del joc de xips que controla el sistema d'entrada/eixida de dades